Куба́нский переулок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Кубанский переулок — переулок в Могилёве

Россия 

 В Армавире Краснодарского края:
 1-й Кубанский переулок
 2-й Кубанский переулок
 Кубанский переулок — переулок в Волгодонске Ростовской области
 Кубанский переулок — переулок на хуторе Глебовка Кущёвского района Краснодарского края
 Кубанский переулок — переулок в Грозном
 Кубанский переулок — переулок в станице Елизаветинской Краснодара
 Кубанский переулок — переулок в станице Журавской Кореновского района Краснодарского края
 В Иванове:
 1-й Кубанский переулок
 2-й Кубанский переулок
 3-й Кубанский переулок
 Кубанский переулок — переулок в посёлке имени М. Горького Кавказского района Краснодарского края
 Кубанский переулок — переулок в Казани
 Кубанский переулок — переулок на хуторе Коржевском Красноармейского района Краснодарского края
 Кубанский переулок — переулок в посёлке Кубань Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанский переулок — переулок в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Кубанский переулок — переулок в селе Майкопском Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанский переулок — переулок в Нальчике
 Кубанский переулок — переулок в селе Новомихайловском Кущёвского района Краснодарского края
 Кубанский переулок — переулок в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края
 Кубанский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Кубанский переулок — переулок в Санкт-Петербурге
 Кубанский переулок — переулок в селе Семибалки Азовского района Ростовской области
 Кубанский переулок — переулок в селе Суражевка Артёма Приморского края
 Кубанский переулок — переулок в Таганроге Ростовской области
 Кубанский переулок — переулок на хуторе Черномуровском Кавказского района Краснодарского края
 Кубанский переулок — переулок в станице Шапсугской Абинского района Краснодарского края
 Кубанский переулок — переулок в Шахтах Ростовской области

Украина 

 Кубанский переулок — переулок в Бердянске Запорожской области
 Кубанский переулок — переулок в Луганске
 Кубанский переулок — переулок в Мариуполе Донецкой области
 Кубанский переулок — переулок в Симферополе
 Кубанский переулок — переулок в Харькове
 Кубанский переулок — переулок в Ялте автономной республики Крым

См. также 
 Новокубанский переулок
 Прикубанский переулок
 Старо-Кубанский переулок — переулок в Армавире Краснодарского края
 Кубанская улица
 Кубанский проезд
 Малый Кубанский мост (Сочи)